Prue (Oklahoma)
Michael Prue

Desambiguação